| mål        = {{#expr:
 23 +
 26 +
 27 +
 22 +
 25
}}
| målsnitt   = 
| publik     = {{#expr:
 253874 +
 253874 +
 135944 +
 135944 +
 434585
}}
| publiksnitt= 
| flest mål  =  Sissi (7 mål) Sun Wen (7 mål)
| bästspelare=  Sun Wen
| bästmålvakt= 
| fairplay   = 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (2:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 1995 Sverige
| följande   = USA 2003
}}
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades i USA mellan 19 juni och 10 juli 1999. USA vann turneringen före Kina och Brasilien.

Finalmatchen mellan USA och Kina spelades på Rose Bowl i Pasadena i delstaten Kalifornien inför 90 185 åskådare. Finalmatchen blev därmed det sportevenemang för damer som genom åren dragit mest publik.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Webbkällor 
Dam-VM 1999 på FIFAs hemsida

Externa länkar

1999 i USA
Internationella fotbollstävlingar i USA
Fotbollsåret 1999
1999